Slovo krém může vyjadřovat :

 krém (leštidlo) – polotuhý přípravek k leštění a čistění předmětů – leštěnka
 krém na boty

 krém (kosmetika) – kosmetický přípravek určený k vtírání do lidské pokožky
 noční krém
 denní krém
 pleťový krém
 opalovací krém
 mastný krém
 suchý krém

 krém (potravina) – polotuhá cukrářská, pekařská a gastronomická hmota pro přípravu pokrmů
 máslový krém
 kávový krém
 žloutkový krém
 kakaový krém
 cukrářský krém

 krém (farmacie) – suspenzní emulzní přípravek s obsahem vody

Externí odkazy